Daphne Akhurst e Louise Bickerton hanno battuto in finale Sylvia Harper e Meryl O'Hara Wood 6-2, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Daphne Akhurst /  Louise Bickerton (Campionesse)
 Sylvia Harper /  Meryl O'Hara Wood (finale)

 Kath Le Messurier /  Dot Weston (semifinali)
 Emily Hood /  Mall Molesworth (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1929